Lakatos Ferenc (1893–1970) ezredes
Lakatos Ferenc (1939) karikaturista, újságíró
Lakatos Ferenc (1965) válogatott labdarúgó
Hasonló néven
Lakatos Ferenc Ottó (1865-1942) egyházi író